Arxiu de la Universitat de València, arxiu històric de la Universitat de València
 Vehicle submarí autònom (del seu nom en anglès Autonomous Underwater Vehicle), robot que es desplaça sota l'aigua sense operador humà
 auv també és el codi ISO 639-3 de l'occità alvernès, dialecte de l'occità parlat al nord d'Occitània